Влодзи́меж Во́йцех Смоля́рек (; 16 июля 1957, Александрув-Лодзинский — 7 марта 2012, там же) — польский футболист, левый вингер. Один из лучших игроков в истории национальной сборной Польши. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года и участник чемпионата мира 1986 года. Лучший футболист Польши 1984 и 1986 года. Отец бывшего игрока сборной Польши Эузебиуша Смолярека.

Карьера

Клубная 
Влодзимеж Смолярек начал свою футбольную карьеру в сезоне 1976/77 в составе «Видзева». Однако за первые полтора сезона в команде он ни разу не появился на поле и в начале 1978 года перешёл в «Легию». Отыграв за «Легию» остаток сезона 1977/78 и первую половину сезона 1978/79 Смолярек вернулся в «Видзев». Всего в составе «Легии» Смолярек сыграл 20 матчей (18 в чемпионате и 2 в Кубке) и забил 6 голов (4 в чемпионате и 2 в Кубке).

По возвращении в «Видзев» Смолярек стал основным игроком клуба на следующие 7 сезонов, за это время он стал двукратным чемпионом Польши, обладателем Кубка Польши, а в сезоне 1982/83 Смолярек вместе со своей командой дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов. На своём пути поляки выбили из розыгрыша мальтийский «Хибернианс» (Смолярек принял участие только в первом матче), венский «Рапид» (Смолярек не принимал участия в обоих матчах), «Ливерпуль» (Смолярек сыграл в обоих матчах, и во втором забил второй гол своей команды). В полуфинале «Видзев» попал на «Ювентус», но в упорной борьбе итальянцы оказались сильнее, выиграв у себя дома 2:0, в Польше он добились ничьей 2:2 и выбыли поляков из турнира. Сразу после чемпионата мира 1986 года Смолярек покинул Польшу и отправился играть за «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Всего в составе «Видзева» Смолярек сыграл 224 матча и забил 71 гол. 19 июня 1985 года Влодзимеж Смолярек, забив гол в ворота «Мотора» из Люблина, стал лучшим бомбардиром «Видзева» в чемпионате Польши. Это был его 51-й гол в чемпионате, тем самым он побил предыдущее достижение Збигнева Бонека на счету которого было 50 голов за «Видзев» в чемпионате. Всего в чемпионате Смолярек забил за «Видзев» 61 гол, это достижение лишь в 1996 году побил Марек Конярек.

9 августа 1986 года в дебютном матче за «Айнтрахт» против дюссельдорфской «Фортуны» забил свой первый гол за клуб уже на 3-й минуте матча, а уже на 64-й минуте забил свой второй гол за клуб. В составе «Айнтрахта» Смолярек провёл 2 сезона, став за это время обладателем Кубка ФРГ. Всего за «Айнтрахт» Смолярек провёл 72 матча (63 в чемпионате ФРГ и 9 в Кубке) и забил 16 голов (13 в чемпионате и 3 в Кубке). В середине 1988 года Смолярек перебрался в Нидерланды, где его купил «Фейеноорд» заплативший немцам 600,000 нидерландских гульденов.

В своём первом сезоне в Нидерландах Смолярек сыграл в 31 матче чемпионата и забил 10 голов. Однако уже в середине следующего сезона «Фейеноорд» продал возрастного поляка в «Утрехт». За полтора сезона в «Фейеноорде» Смолярек сыграл в 50-ти матчах (46 в чемпионате, 3 в Кубке и 1 в Кубке УЕФА) и забил 13 голов.

В «Утрехте» Смолярек играл до 1996 года, за это время он не выиграл ни одного титула, но в свои первые три полноценных сезона был лучшим бомбардиром команды. Всего за 7 с половиной сезонов в «Утрехте» Влодзимеж Смолярек сыграл в 166 матчах чемпионата и забил в них 33 гола. В 1996 году 39-летний Смолярек принял решение завершить свою 20-летнюю карьеру футболиста.

В сборной 
В сборной Польши Влодзимеж Смолярек дебютировал 12 октября 1980 года в товарищеском матче со сборной Аргентины, завершившимся поражением поляков со счётом 1:2. В 1982 году Смолярек принял участие в чемпионате мира, он сыграл во шести матчах своей сборной и забил один гол в матче со сборной Перу. На том чемпионате поляки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции со счётом 3:2, но сам Смолярек не принимал участие в этом матче. В 1986 году Смолярек принял участие в своём втором чемпионате мира. Поляки вышли из группы, но выбыли на стадии 1/8 финала, а сам Влодзимеж принял участие во всех четырёх матчах и забил единственный гол в матче с португальцами. Своё последнее выступление за сборную Влодзимеж Смолярек провёл, 14 октября 1992 года, в отборочном матче чемпионата мира 1994 года со сборной Нидерландов, завершившимся ничьей со счётом 2:2, причём до этого последний раз за сборную он выступал целых четыре года назад. Всего же за сборную Влодзимеж Смолярек сыграл 60 матчей, в которых забил 13 голов, 9 матчей он провёл в качестве капитана сборной.

После завершения карьеры игрока 
По окончании футбольной карьеры Смолярек вернулся в «Фейеноорд» и стал работать тренером молодёжи. В этой должности он проработал до 2009 года.

В 2009 году неудачно участвовал в выборах в Европарламент.

С конца 2009 года Влодзимеж работал координатором молодёжных программ в польском футбольном союзе.

7 марта 2012 года Влодзимеж Смолярек умер в возрасте 54-х лет.

Достижения

Командные 
  Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982
 Обладатель Кубка Неру: 1984
  «Видзев»
 Чемпион Польши (2): 1981, 1982
 Серебряный призёр чемпионата Польши (5): 1977, 1979, 1980, 1983, 1984
 Бронзовый призёр чемпионата Польши (2): 1985, 1986
 Обладатель Кубка Польши: 1985
 Финалист Кубка польской лиги: 1977
 Итого: 3 трофея
  «Айнтрахт» (Франкфурт)
 Обладатель Кубка ФРГ: 1988

Личные 
 Номинант на «Золотой мяч»: 1981
 Футболист года в Польше (2): 1984, 1986

Личная жизнь 
Сын Влодзимежа Смолярека Эузебиуш, названный так в честь легендарного нападающего сборной Португалии и кумира Влодзимежа Эйсебио, также является футболистом. Он трижды признавался лучшим футболистом Польши и завершил карьеру в 2014 году выступая за «Ягеллонию» из Белостока.

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 60 матчей / 13 голов; 18 побед, 8 ничьих, 14 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки сборной Польши по футболу
Футбольные тренеры Польши